Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 11 по 18 февраля 2017 в городе Эверетт (штат Вашингтон).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная США по кёрлингу на , который состоялся в апреле 2017 в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада).

Победителями чемпионата стала команда скипа Джона Шустера, победившая в финале команду скипа Тодда Бирра. Бронзовые медали завоевала команда скипа Брэйди Кларка.

Джон Шустер как скип стал чемпионом США среди мужчин в 3-й раз, а как один из игроков команды-чемпиона — в 6-й раз.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 5,8910.

Одновременно и там же проходил Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2017.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Четвертьфиналы 
17 февраля, 9:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
17 февраля, 19:00

Финал 
18 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов США 2017
 Shuster rink captures men's national title in Everett | Curling | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в США в 2017 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в штате Вашингтон
Февраль 2017 года